Шипова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Шипова, Ирина Васильевна (род. 1998) — российская актриса.
 
 Шипова, Надежда Павловна (1795—1877) — первая начальница женского училища в Царском селе. Топоним 
 Шипова — деревня в Свердловской области России.